Karbi Anglong – distretto dell'Assam (India);
Karbi – popolazione dell'India;
Lingua karbi – lingua tibeto-birmana parlata dai Karbi;
Karbi – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn.